Шапада-дус-Веадейрус:

 Шапада-дус-Веадейрус — национальный парк в Бразилии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Шапада-дус-Веадейрус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс.